Шеннон () — англомовне ім'я та прізвище ірландського та шотландського походження а також топонім.

Особи 
 Шеннон (прізвище)
 Шеннон (ім'я)

Топоніми 

 Шеннон (; ) — найдовша річка в Ірландії.

Шеннон () — округ (графство) у штаті Міссурі
 Шеннон () — округ (графство) у штаті Південна Дакота
 Шеннон — місто, штат Міссісіпі
 Шеннон — селище, штат Іллінойс
 Шеннон — переписна місцевість, штат Джорджія
 Шеннон — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Інше 
 Аеропорт Шеннон (; ) — один з основних аеропортів Ірландії
 Шеннон (символ Ш, ), також відомий як біт, є одиницею інформації та ентропії, визначеною стандартом IEC 80000-13.
 18838 Шеннон (18838 Shannon) — астероїд головного поясу, відкритий 18 липня 1999 року.
 «Веселка Шеннон» () — американський фільм 2009 року.

Див. також 
 Шенон